Пиу́с Матте́р (; ) — швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу. 

Как тренер мужской сборной Швейцарии участник  (команда Швейцарии заняла седьмое место).

Результаты как тренера национальных сборных

Результаты как тренера клубных команд

Примечания

Ссылки 
 Teamplayer - Team Bern Schwaller

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Тренеры по кёрлингу Швейцарии